Grand Prix Stanów Zjednoczonych 2001 (oryg. SAP United States Grand Prix) – 30. Grand Prix Stanów Zjednoczonych, 27 edycja zaliczana do Mistrzostw Świata Formuły 1, rozgrywana jako 16 w sezonie 2001 po raz drugi na torze Indianapolis Motor Speedway. W odbywającym się 30 września 2001 roku wyścigu zwycięstwo odniósł Mika Hakkinen.

Wyniki

Kwalifikacje

Wyścig

Najszybsze okrążenie

Klasyfikacja po wyścigu

Kierowcy

Konstruktorzy

Uwagi 
 Zwycięstwo Miki Hakkinena było jego ostatnim w karierze.
 Wyścig odbył się po trzech tygodniach od wydarzeń z 11 września, dlatego większość kierowców postanowiła uczcić pamięć ofiar specjalnymi malowaniami bolidów i kasków.

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na oficjalnej stronie Formuły 1 
 Wyniki w serwisie Wyprzedź mnie!

Stany Zjednoczone
2001
2001 w Stanach Zjednoczonych
Sport w Indianapolis